Маттафи́я (Матфе́й) ( — Маттитья́гу, Маттати́я) — священник из рода Хасмонеев, инициатор и первый вождь начавшегося в 167 г. до н. э. восстания, вызванного гонениями правителя эллинистической селевкидской Сирии Антиоха IV Эпифана.

Маттафия происходил из иерусалимского священнического рода Иегоиарива и жил в Моди‘ине (или Модиим). У него было пять сыновей: Иоханан, по прозвищу Каддеш, Симон-Матхес (или Тази), Иуда-Маккаби, Элеазар-Аваран и Ионатая-Апфус.

В 1-й книге Маккавеев и у Иосифа Флавия содержится — с незначительными расхождениями — одна и та же версия событий. В Модиин прибыли сирийские чиновники во главе которых был некий Апеллес. Чиновники обратились к Маттафии, пользовавшемуся среди односельчан большим авторитетом, с приглашением, чтобы он подал пример всем присутствующим и принёс жертву на алтарь языческого божества. Но Маттафия ответил: . Тем не менее, некоторые из собравшихся евреев, казалось, уже готовы были перейти на сторону сирийцев. И когда один из них хотел всё-таки совершить языческое жертвоприношение, Маттафия убил отступника, вызвавшегося выполнить приказ, равно как и сирийского чиновника. A затем обратился к жителям Модиина со словами: «Пусть придут все, кто любят справедливость и право и последуют за мной». Вместе с пятью сыновьями и группой единомышленников Маттитьяху бежал в Иудейскую пустыню. Этим было положено начало партизанской войне «за право и справедливость».

Было необходимо собрать воедино всех недовольных. Маттафия убеждал хасидеев перейти к активной борьбе, призывая их бороться против сирийцев. После того, как группа повстанцев (около тысячи человек) была уничтожена, не оказав сопротивления врагу из-за запрета нарушить святость субботы, Маттитьяху разрешил защищаться с оружием в руках также и в субботу, ибо, . Эти слова возымели влияние на хасидеев. Таким образом Маттафия возглавил небольшую армию, крепкую своей верой во всемогущего Бога Израиля и своей любовью к родине — Земле Израиля. Воодушевление этой маленькой группы воспламенило всех недовольных сирийским владычеством. Образовалась армия, которая делала набеги на обитаемые местности, уничтожала языческие алтари, подвергала обрезанию ещё не обрезанных маленьких детей, убивала вероотступников и изменников и защищала верующих от нападений язычников.

Маттафия возглавлял восстание всего год, но за это время он приобрёл такой авторитет, что мог перед смертью назначить преемников для руководства дальнейшей борьбой; он назначил своего сына Симона (Шим‘она) Хасмонея советником, а своего третьего сына Иуду (Иехуду) Маккавея военачальником. Младший сын Маттафии, Ионатан Хасмоней, стал первосвященником в Иерусалимском храме, а потомки Симона — царями новой династии Хасмонеев.

Маттафия Хасмоней умер приблизительно в 167 г. до н. э.

Примечания

Литература

Ссылки 

Хасмонеи
Восстание Маккавеев
Персонажи Ветхого Завета